Die Saison 2016/17 war die 51. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 8. Oktober 2016 und endete am 16. Mai 2017 mit dem 30. und letzten Spieltag.

Die Play-Offs begannen am 23. Mai 2017 und endeten am 16. Juni 2017.

Im Playoff-Finale besiegte Fenerbahçe das Team von Beşiktaş Sompo Japan mit 4:0 und sicherte sich somit die zwölfte Meisterschaft und die zweite Meisterschaft in Folge.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 2016/17

Mannschaften in europäischen Wettbewerben

Weblinks 
 Offizieller Spielplan der Saison 2016/17

2012/13
Basketballsaison 2016/17